Р. Гай Эрвин () — американский лютеранским религиозный деятель. В 2013 году избран епископом на шестилетний срок в Юго-западном синоде штата Калифорния Евангелическо-лютеранской церкви в Америке (ELCA).

Является первым епископа индейского происхождения (осейджи), избирающимся на этот пост в ELCA. Он также является первым открытым геем-епископом в ELCA, живя в постоянных отношениях с мужчиной в течение 19 лет. Гай Эрвин и Роб Флинн заключили брак в августе 2013 года.

Биография 
В 1980 году получил бакалавра гуманитарных наук в Гарвардском колледже Гарвардского университета. Также получил магистра гуманитарных наук,  и доктора философии в Йельском университете. В 1993—1999 он был лектором по истории церкви в , где преподавал историю западного христианства, а также читал курсы о Мартине Лютере, пиетистам и другим темам. Эрвин возглавляет кафедру лютеранской конфессиональной теологии и является профессором в  с 2000 года. Рукоположен в пасторы в 2011 году.

Примечания 

Христианство и гомосексуальность
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской богословской школы
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской богословской школы
Преподаватели Калифорнийского лютеранского университета